Esta é uma lista de futebolistas do Futebol Clube de Arouca.

 Por temporada 
 2016-17 Guarda-redes: (37) Igor Rocha, (1) Rafael Bracali, (13) Rui Sacramento, (38) S. Bolat;Defesa: (5) Anderson Luis, 42 Gilson Costa, (3) Hugo Basto, (15) J. Vargas, (4) J. Velázquez, (33) Jubal, (55) Nelsinho, (6) Vitor;Médios: (8) Adilson Goiano, (28) Alex, (26) André Santos, (7) Artur, (50) Crivellaro, (77) Karl, (66) Nuno Coelho, (10) Nuno Valente;Avançados''': (21) Keirrison, (17) Kuca, (12) Mateus, (11) Sami, (20) Sancidino Silva, (16) Tómané, (21) Tucka, (95) Walter González;

O Arouca começou a temporada com o técnico Lito Vidigal, mas em fevereiro ele foi contratado pelo Maccabi Tel Aviv, por isso o clube colocou em seu lugar Manuel Machado.

Futebol Clube de Arouca